Die First Division 2002/03 war die 64. Spielzeit der höchsten zyprischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 24. August 2002 und endete am 11. Mai 2003.

Meister wurde Omonia Nikosia.

Modus 
Die 14 Mannschaften spielten an insgesamt 26 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister qualifizierte sich für den Champions League. Der Pokalsieger und der Drittplatzierte nahmen am UEFA-Pokal teil, sowie der Vierte und Sechste am Intertoto-Cup. Die drei letzten Teams stiegen direkt ab.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle eu-football.info
 rsssf.com

2002
Fußballsaison 2002/03